Gant:
 Gant – wieś w Polsce
 Gant – jezioro w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Piecki
 Wielka Rywocińska Turnia (słow.: Zadný Oštep, niem.: Gant, węg.: Gánt)
 Ovidiu Victor Ganţ (* 1966, Deta) – rumuński nauczyciel i polityk niemieckiego pochodzenia
 Richard E. Gant (* 1944, San Francisco)
 Robert Gant, właściwie: Robert González (* 1968) – amerykański aktor

 Gant Development SA

Zobacz też 
 Gantz
 Ganz